Білл Дернан (; 22 січня 1916, Торонто — 31 жовтня 1972) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Член Зали слави хокею з 1964 року. Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1931 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 7 років, провів, захищаючи кольори команди «Монреаль Канадієнс».

Загалом провів 428 матчів у НХЛ, включаючи 45 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1944, 1946.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950.
 Трофей Везіни — 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1948, 1949.

Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News під 35 номером.

Статистика

Плей-оф

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Члени зали слави хокею
Люди на марках